Золота доба — період в античній міфології
 Золотий доба Афін — період історії Стародавніх Афін за правління першого стратега Перикла
 «Золота доба» — балет Д. Шостаковича
 Золота доба голландського живопису — доба в історії живопису Голландії, що припадає на 17 століття
 Золота доба ісламу (Ісламське відродження) — історичний період приблизно з VIII по XIII ст.
 Елізабет: Золота доба — фільм-драма 2007 року
 Золота доба танго - один з періодів розвитку музики і танцю танго в Аргентині